Рихвальд (, , ) — город на северо-востоке Чехии, в районе Карвина Моравскосилезского края. Расположен вблизи границы с Польшей, на высоте 220 м над уровнем моря. Площадь Рихвальда составляет 17,02 км².

История 
Впервые упомянут в письменных источниках в 1305 году под названием Рихинвальде.

Население 

Население по данным на 2010 год насчитывало 7107 человек, большую часть составляют чехи. Другие национальности представлены словаками (3,6 %), поляками (2,8 %), моравами и силезцами (по 1 %).

Достопримечательности  
Из достопримечательностей города стоит упомянуть церковь св. Анны 1595 года; в черте города находится заповедник Скучак площадью 30,8 га.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Моравскосилезского края